Gminy w USA:
 Falls (ang. Falls Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Falls (ang. Falls Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Falls (ang. Falls Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Falls (ang. Falls Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Falls (ang. Falls Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Falls (ang. Falls Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Falls (ang. Falls Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Falls (ang. Falls County) – w stanie Teksas